Grasshopper Club Zürich is een Zwitserse voetbalclub, opgericht op 1 september 1886. Het is de succesvolste club uit de Zwitserse voetbalhistorie. Het laatste kampioenschap dateert uit 2003. De club speelt zijn thuiswedstrijden in het stadion Letzigrund, een van de grootste stadions van Zwitserland. De traditionele kleuren zijn blauw-wit.

Erelijst 
UEFA Intertoto Cup (2x)
2006, 2008
Landskampioen (27x)
1898, 1900, 1901, 1905, 1921, 1927, 1928, 1931, 1937, 1939, 1942, 1943, 1945, 1952, 1956, 1971, 1978, 1982, 1983, 1984, 1990, 1991, 1995, 1996, 1998, 2001, 2003
Beker van Zwitserland (19x)
 1926, 1927, 1932, 1934, 1937, 1938, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1952, 1956, 1984, 1988, 1989, 1990, 1994, 2013
Zwitserse supercup (1x)
 1989
Ligacup (2x)
 1973, 1975

Geschiedenis
Grasshopper Club Zürich is een van de meest succesvolle clubs uit Zwitserland. Het werd 27 keer landskampioen en het won 19 keer de Zwitserse voetbalbeker. Daarnaast kon het in Europees verband twee keer de UEFA Intertoto Cup winnen, namelijk in 2006 en 2008.

Sinds 1951 speelt het onafgebroken in de hoogste klasse, maar in 2019 kwam daar een einde aan. GC eindigde toen als laatste, waardoor degradatie naar de Challenge League een feit was. Na twee seizoenen afwezigheid keerde het terug in de Super League na het behalen van het kampioenschap.

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

Grasshoppers in Europa 

Grasshopper Club Zürich speelt sinds 1936 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (7x)
1995/96, 1996/97, 1998/99, 2001/02, 2003/04, 2013/14, 2014/15
Europacup I (8x)
1956/57, 1971/72, 1978/79, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1990/91, 1991/92
Europa League (4x)
2010/11, 2013/14, 2014/15, 2016/17
Europacup II (3x)
1988/89, 1989/90, 1994/95
UEFA Cup (20x)
1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1977/78, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1987/88, 1992/93, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2008/09
Intertoto Cup (2x)
2006, 2008
Jaarbeursstedenbeker (2x)
1968/69, 1970/71
Mitropacup (2x)
1936, 1937

Bekende (oud-)spelers

Trainer-coaches

Externe link 
 Officiële website

 
Zwitserse voetbalclub